

Miejscowości w Czechach 
 Višňové – miasteczko w powiecie Znojmo w kraju południowomorawskim.

Miejscowości na Słowacji 
 Višňové – wieś w okręgu Nowe Miasto nad Wagiem w kraju trenczyńskim,
 Višňové – wieś w okręgu Revúca w kraju bańskobystrzyckim,
 Višňové – wieś w okręgu Żylina w kraju żylińskim.

Zobacz też 
 Višňová